Wilkening ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wilkening (1909–1990), deutscher Hochschullehrer, Direktor bei der DEFA
 Carsten Wilkening (* 1960), deutscher Fagottist
 Catherine Wilkening (* 1963), französische Schauspielerin
 Eberhard Wilkening (15./16. Jahrhundert), auch Everd Wilken, Baumeister
 Eduard Wilkening (1889–1959), deutscher Politiker der FDP
 Friedrich Wilkening (* 1946), deutscher Entwicklungspsychologe und Hochschullehrer
 Fritz Wilkening (1926–2016), deutscher Pädagoge und Erziehungswissenschaftler 
 Horst Wilkening (1936–2018), deutscher Fußballspieler
 Laurel L. Wilkening (1944–2019), amerikanische Planetenforscherin und Hochschullehrerin
 
 Stefan Wilkening (* 1967), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Thomas Wilkening (1956–2005), deutscher Fernsehproduzent
 Werner Wilkening (* 1948), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher